In 1985 werd het 81ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 25 augustus tot 18 december. Fluminense werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Totaalstand

Finaleronde

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Carioca